Quixabeira — árvore que também é conhecida como quixaba

Localidades do Brasil 
 Municípios
 Quixaba (Paraíba)
 Quixaba (Pernambuco)

 Subdivisões dos municípios
 Quixaba (Uiraúna) — na Paraíba
 Praia de Quixaba — no município de Aracati, Ceará

Desambiguações de topônimos